Jansa ou Janša peut faire référence à :

 Alfred Jansa (1884–1963), militaire,
  (1901–1967), personnalité religieuse allemande,
 Janez Janša (1958- ), homme politique,
  (1900–1960),
 Leopold Jansa (1797–1875), violoniste,
 Milan Janša (1965- ), 
  (1859–1913),
 Vlastimil Jansa (1942- ).

en:Janša
ru:Янша
sl:Janša